Виена се смята за отделна провинция на Австрия и се разделя на 23 окръга (). Всички те си имат номера и имена и на свой ред (освен централния окръг - Инерещат) се делят на по-малки общини.

Окръзи

Вижте също 
 Виена